Stagno di Salina Manna in territorio di San Vero Milis
 Stagno di Salina Manna in territorio di Siniscola